W Rumunii
 Boița – gmina w okręgu Sybin
 Boița – wieś w okręgu Sybin, w gminie Boița
 Boița – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Răchitova